Pegandon kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pegandon (administrativ by i Indonesien, lat -6,97, long 110,15), Jawa Tengah, 
 Kecamatan Pegandon, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Pegandon (administrativ by i Indonesien, lat -6,95, long 109,68), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar